Le mois de  est le premier mois du calendrier républicain français correspondant à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 22 septembre au 21 octobre du calendrier grégorien. Il suit le mois de fructidor de l'année calendaire précédente et précède brumaire.

Étymologie 
Il tirait son nom « des vendanges qui ont lieu de septembre en octobre», selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le  par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Cette période correspond à la saison des vendanges dans l'hémisphère nord. Bien que ses concepteurs l'aient voulu universel, le calendrier républicain était très influencé par le monde rural français.

Calendrier 

Mois du calendrier républicain
Vigne et vin dans l'art et la culture

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna